Списъкът съдържа само държавите и териториите, които има код от МОК или ФИФА. За пълен списък на държави и територии виж Списък на страните.

1 – Не е член на ФИФА, но членува в някоя от регионални конфедерации на ФИФА.
2 – Не е член на МОК, но участва в параолимпийските игри.

Външни препратки 
 Членове на ФИФА
 Членове на МОК

кодове
Списъци на страни
Международен олимпийски комитет
ФИФА